«Breathless» puede referirse a:

Cine 
 Breathless/Vivir sin aliento (1983), película de Jim McBride;

Música 
 Breathless (1978), álbum de Camel;
 Breathless (2007), álbum de Shayne Ward;
 Breathless (2000), canción de The Corrs;